En Pologne, Łukawka peut faire référence à :

 Łukawka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Łukawka, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.